Фёдор Васьков:
 Васьков, Фёдор Иванович  (1791—1855) — русский государственный деятель.
 Васьков, Фёдор Иванович (1708—1757) — русский военный и государственный деятель, капрал; военнослужащий Преображенского полка.